Mineirense – abitanti di Mineiros do Tietê
Mineirense – abitanti di Mineiros